Днепрельстан — топоним

Украина 
Днепропетровская область
 Днепрельстан — до 2016 года название села Затишное Новомосковского района
 Днепрельстан — до 2016 года название села Паньковое Башмачанского сельского совета Солонянского района
Запорожская область
 Днепрельстан — село, Запорожский район